Schrey ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schrey (1850–1938), deutscher Stenografie-Mitbegründer
 Gabriele Schrey-Vasara (* 1953), deutsche Bibliothekarin und Übersetzerin
 Heinz-Horst Schrey (1911–1993), deutscher Theologe 
 Helmut Schrey (1920–2012), deutscher Anglistikprofessor
 Joachim Schrey (* 1961), deutscher Datenschutz- und IT-Rechtler
 Karl-Heinz Schrey (* 1945), deutscher Automobilrennfahrer
 Rudolf Schrey (1869–1952), deutscher Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Wilfried Schrey (* 1944), deutscher Politiker (CDU), Landrat und Landtagsabgeordneter in Brandenburg
 Wolfgang Heinrich Schrey († 1767), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Schrei